Уильям Латимер (; 24 марта 1329/1330, Скрэмпстон, Йоркшир, Королевство Англия — 28 мая 1381) — английский аристократ, 4-й барон Латимер из Корби с 1335 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне (сражался при Креси и в Бретани). Стал одним из фактических правителей Англии в последние годы царствования Эдуарда III, в 1376 году был осуждён Хорошим парламентом, и это событие считается первым в истории импичментом.

Биография 
Уильям Латимер принадлежал к рыцарскому роду, представители которого обосновались в Йоркшире, Линкольншире и других графствах Англии, а с конца XIII века носили баронский титул. Уильям был правнуком 1-го барона Латимер из Корби и единственным сыном 3-го барона от его брака с Элизабет Ботетур. Он родился 24 марта 1329 или 1330 года в родовом поместье Скрэмпстон и уже в 1335 году потерял отца, но вассальную присягу за земли Латимеров принёс только в 1351 году, когда достиг совершеннолетия. К тому времени Латимер приобрёл военный опыт (в частности, он сражался при Креси в 1346 году) и был посвящён в рыцари. Возможно, столь ранняя активность связана с тем, что мать барона, пережившая его, удержала за собой существенную часть семейных владений.

В 1354 году сэр Уильям получил от короля пенсион в 500 марок на всё то время, пока жива его мать. В 1356 году он присутствовал при отречении Эдуарда Баллиоля от прав на шотландскую корону в пользу Эдуарда III Английского, в 1359 году служил в Гаскони. В 1360 году король перевёл Латимера в Бретань, где тот оборонял замок Бешарель. Сэр Уильям удерживал эту крепость до 1370-х годов; формально его люди защищали местное население от угрозы со стороны французского короля, а на деле грабили весь регион. Латимеру удалось собрать большие средства, которые он позже потратил в Англии. В 1361 году барон стал одним из рыцарей ордена Подвязки. Он сражался при Оре, где союзник Англии Жан V разбил союзника Франции Шарля де Блуа (1364 год); после этой победы Латимер отправился в Англию, чтобы получить от Эдуарда III одобрение мирного договора, закончившего войну за бретонское наследство. От короля он получил должности смотрителя лесов к северу от Трента (1368), управляющего двором (1369), смотрителя западных шотландских марок и коменданта крепости Сен-Совер-ле-Виконт (1370), констебля Дуврского замка, лорда-губернатора Пяти портов (1372), шерифа Сомерсета и Девоншира (1374). За тысячу марок сэр Уильям купил опеку над Эдуардом Куртене (1372), за 1500 фунтов — опеку над Генри Бомонтом (1373). В 1373 году он, по-видимому, участвовал в походе Джона Гонта во Францию и ездил в Португалию в качестве посла. В 1375 году вёл переговоры с французами в Брюгге.

В эти годы Латимер, пользовавшийся благосклонностью короля, стал одним из фактических правителей Англии наряду с Джоном Гонтом и королевской любовницей Элис Перрерс. Хороший парламент, собравшийся в 1376 году, выдвинул против него ряд обвинений — в притеснении бретонцев, необоснованном освобождении от налога некоторых экспортёров шерсти, оформлении займа для короля в 20 тысяч марок под завышенные проценты, вымогательствах, задержке выплат в казну. Сэра Уильяма сместили со всех постов и отправили в тюрьму; эти события считаются самым ранним импичментом, зафиксированным в источниках. Впрочем, благодаря помощи Гонта уже через месяц барон получил свободу и начал восстанавливать политическое влияние. Ему помогла в этом смерть Чёрного принца, после которой Гонт оказался старшим из королевских сыновей. При новом монархе, Ричарде II, Латимер стал членом Королевского совета (17 июля 1377 года), но уже через три месяца палата общин снова лишила его полномочий. В том же году барон сражался с кастильцами при Слёйсе и получил должность губернатора Кале, в 1380 году принял участие во французском походе Томаса Вудстока и отправился в Бретань для переговоров с герцогом о возобновлении союза, в 1381 году участвовал в осаде Нанта.

Сэр Уильям умер от паралича 28 мая 1381 года. Он был похоронен в Гизборском приорате в Йоркшире.

Семья и наследство 
Уильям Латимер был женат на Элизабет Фицалан, дочери Эдмунда Фицалана, 9-го графа Арундел, и Элис Варенн. В этом браке родилась дочь — Элизабет, жена Джона Невилла, 3-го барона Невилла из Рэби, и Роберта Уиллоуби, 4-го барона Уиллоуби де Эрзби. Сын Элизабет от первого брака, Джон де Невилл (1382 — 10 декабря 1430) унаследовал титул барона Латимера. Не имея сыновей, он завещал титул барона Латимера своему единокровному брату, Ральфу Невиллу, 1-му графу Уэстморленд.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Участники битвы при Креси
Участники битвы при Оре
Кавалеры ордена Подвязки
Уильям, 4-й барон Латимер
Бароны Англии XIV века
Уильям Латимер, 4-й барон Латимер из Корби
Лорды-смотрители Пяти портов
Главные шерифы Сомерсета
Главные шерифы Девона